Појам Мид може да се односи на:

 Мид (округ), округ у Ирској
 Мид (Вашингтон), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Мид (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас
 Мид (Колорадо), град у америчкој савезној држави Колорадо
 Мид (Небраска), град у америчкој савезној држави Небраска
 Мид (Оклахома), град у америчкој савезној држави Оклахома
 Мид (кратер), велики ударни метеорски кратер на површини планете Венере
 Мид (језеро), вештачко језеро у Сједињеним Америчким Државама